Тіас — село в центральній Сирії, в провінції Хомс, на схід від міста Хомс.
 Тіас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Канарські острови, у провінції Лас-Пальмас, на острові Лансароте.

 Чарльз Тіас — американський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 1904 року з перетягування канату.